The Chauffeur's Dream – cortometraggio britannico del 1908 diretto da Walter R. Booth
The Chauffeur's Dream – cortometraggio USA del 1912 diretto da Pat Hartigan